Morten Nørgaard kan henvis til:

 Morten Nørgaard (fodboldspiller)
 Morten Nørgaard (sanger) – vinder af X Factor 2017
 Morten Nørgaard (filminstruktør) – filminstruktør og skuespiller